Э́лронд (правильно — Э́льронд) (, «звёздный купол»; Перэдиль, , «Полуэльф») — персонаж легендариума английского писателя Джона Р. Р. Толкина, правитель Ривенделла.

Родственные связи 
 Дед — человек Туор
 Бабушка — эльфийка Идриль Келебриндал
 Отец — полуэльф Эарендиль
 Дед — полуэльф Диор Элухиль
 Бабушка — эльфийка-синдар Нимлот (Линдис)
 Мать — полуэльфийка Эльвинг (эльфы на 3/4 не признаются полнокровными эльфами)
 Брат — Эльрос Тар-Миньятур, первый король Нуменора
 Тесть — Келеборн
 Тёща — Галадриэль
 Жена — Келебриан
 Сын — Элладан
 Сын — Эльрохир
 Дочь — Арвен Ундомиэль
 Зять — Арагорн

Родился в гаванях Сириона во второй половине Первой эпохи. Происходит из Трех родов эдайн, хотя в его жилах течёт кровь эльфов и Майар, так как его прародительницами были Идриль Гондолинская и Лутиэн, дочь Мелиан. Поскольку роду Эарендиля было даровано право выбирать судьбу, то Элронд, сын Эарендиля, сделал выбор в пользу эльфийской судьбы.

Если говорить точнее, то о происхождении Элронда можно сказать следующее:
 1/16 крови Майар — от прапрабабушки Мелиан;
 9/16 крови эльфов, в том числе:
 5/16 Синдар — от его бабушки Нимлот и прапрадеда Тингола;
 5/32 Ваниар — от прабабушки Эленвэ и прапрапрабабушки Индис, второй жены Финвэ;
 3/32 Нолдор — от прадеда Тургона;
 6/16 крови Эдайн (людей): его дед Туор родом из Дома Хадора, его прадед Берен — из Дома Беора. Он также является потомком второго Дома Эдайн — Дома Халадина через бабку Туора Харет.

Более того, Элронд приходится дальним родичем Арагорну, который является потомком его брата-близнеца Эльроса, и в конце Т. Э. становится мужем его дочери Арвен.

Обладал человеческой внешностью, поскольку такова природа полуэльфов (они по умолчанию смертны, но род Эарендиля мог выбирать судьбу).

Биография 
В 534 году Первой Эпохи Эарендиль Мореход на своём корабле отправился в Валинор за помощью против Моргота, А через 4 года старшие сыновья Феанора Маэдрос и Маглор напали на Гавани Сириона, желая завладеть Сильмарилем, который принадлежал тогда внучке Берена и Лютиэн Эльвинг. Элронд и Эльрос были захвачены нолдор в плен. При этом Маглор пожалел их и сохранил им жизнь. Говорят, он заботился о детях и растил их некоторое время. Хотя, согласно другой версии, близнецы были оставлены своими захватчиками в пещере за водопадом, где позже их нашли живыми и невредимыми. Эльвинг, однако, спаслась с Сильмариллом и в облике птицы нашла корабль своего мужа Эарендиля. Отчаяние охватило их из-за потери детей, и они не вернулись в Средиземье. Вместе достигли они Бессмертных земель и Эарендиль просил помощи Валар в войне против Моргота.

В конце Первой эпохи войско Валар при поддержке эльфов Валинора во главе с младшим сыном Финвэ Финарфином, оставших в Средиземье людей и самого Эарендиля одержало победу над Морготом в Войне гнева. Вала Манвэ постановил, что Эарендиль и Эльвинг, а также их дети Элронд и Эльрос, должны выбрать, к какой расе принадлежать — эльфов или людей. Эльвинг выбрала расу эльфов и осталась в Амане. Эарендил стал стражем Ворот Ночи, через которые Моргот был выброшен силами Валар. Эльрос выбрал судьбу людей и стал смертным. Он стал первым королём Нуменора, и от него ведут своё происхождение короли Нуменора и правители Гондора и Арнора, включая и Арагорна (Элессара). Эльрос прожил 500 лет и умер в 442 году Второй эпохи. Элронд выбрал судьбу эльфов. Он стал бессмертным и мог уйти за море в Аман, но решил остаться в Средиземье вместе со своим родичем  Верховным королём нолдор Гиль-галадом. Они оба поселились в Линдоне, земле к западу от Синих гор, что была частью Белерианда, до того, как он был уничтожен в Войне гнева. Слуга Моргота Саурон выжил в Войне гнева и около 1200 года Второй эпохи появился среди эльфов в прекрасном обличье Он сразу же попытался завоевать их доверие, назвавшись именем Аннатар. Гиль-галад и его глашатай Элронд не узнали его, но они ему не доверяли и запретили появляться в Линдоне.

Вопреки предупреждениям владыки Линдона и Элронда, эльфийские кузнецы Эрегиона во главе с внуком Феанора Келебримбором приняли Саурона и около 1500 года начали ковать Кольца власти под его руководством. Около 1600 года Саурон в Мордоре втайне от всех выковал Единое кольцо, чтобы править остальными, и Келебримбор, король Эрегиона и внук Феанора, понял, что был обманут. Однако по совету дочери Финарфина сам Келебримбор скрыл от Саурона Три кольца эльфов, отдав Вилью, Кольцо воздуха, Гиль-галаду.

После вторжения армии Саурона в Эрегион, убийства попавшего в плен к оркам Мордора Келебримбора и закрытия ворот гномьего королевства Кхазад - Дума в середине Второй эпохи Элронд основал в долине твердыню Имладрис, которую люди называли Ривенделлом. Эта крепость стала главным эльфийским поселением нолдор в Эриадоре, а сам Элронд был назначен Гиль-галадом наместником верховного короля в Эриадоре. В поселении остались уцелевшие жители Эрегиона и остатки эльфийской армии, посланной Гиль-галадом на помощь Эрегиону. Вскоре Ривенделл сам был осажден армией Саурона, и осада была снята лишь после разгрома основных сил Саурона нолдор при поддержке нуменорцев. В дни Третьей эпохи, после гибели в Войне Последнего Союза эльфов и людей Гиль-галада, Элронд собрал в Имладрисе множество эльфов и прочих могучих и мудрых представителей народов Средиземья. Там он хранил память о былом и прекрасном. На протяжении Третьей эпохи Элронд продолжал оказывать помощь Наследникам Исильдура, которые были его родственниками, так как вели своё происхождение от его брата Эльроса. Элронд знал, что однажды потомок Элендиля сыграет решающую роль в судьбе Средиземья.

Вместе с Гиль-галадом и Элендилем Элронд участвовал в войне Последнего союза (Вторая эпоха). В 109 году Третьей эпохи Элронд женился на Келебриан, дочери Галадриэли и Келеборна (родича короля Дориата Тингола). Их сыновья-близнецы Элладан и Эльрохир родились в 130 году, их дочь Арвен — в 241. Дети владыки Ривенделла встретились с тем же выбором, что и он когда-то, — принадлежать к расе эльфов или людей, но они могли на долгое время отложить свой выбор. Около 1300 года главный назгул появился в Эриадоре и основал королевство Ангмар. Тогда Ривенделл был на некоторое время осажден союзниками Ангмара. В 1409 году войска Короля-колдуна напали на земли раздробленного Арнора. Элронд привел помощь из Ривенделла и Лотлориэна, объединив свои силы с Кирданом Корабелом из Серых Гаваней. В конце концов, в 1975 году предводитель назгулов отступил в Мордор после битвы за Форност, в которой участвовало войско из Ривенделла под предводительством Глорфиндела. В 2509 году жена Элронда Келебриан была схвачена Орками на Перевале Багрового рога на пути в Лотлориэн. Орки пытали её и ранили отравленным кинжалом, прежде чем её сыновьям, Элладану и Эльрохиру, удалось найти и спасти свою мать. Элронд сумел исцелить раны своей жены, но страх и воспоминания мучили Келебриан, и она не могла больше найти радости в Средиземье. Потому в 2510 году она покинула Средиземье и уплыла в Аман.

После завершения Войны за кольцо вместе с магом Гэндальфом, Галадриэлью, Фродо и Бильбо отплыл в Аман 29 сентября 3021 года Третьей эпохи в возрасте примерно 6520 лет.

Знаковая фигура Средиземья 
Элронд обладал мудростью эльфов-эльдар и даром предвидения. Только ему и владыке Серых гаваней Кирдану Корабелу открылись появившиеся в Средиземье маги-истари. Он был членом Белого совета, собранного королевой Лориэна Галадриэлью для борьбы с Сауроном. Элронд сразу заподозрил неладное, когда во Вторую эпоху Саурон явился в Средиземье в прекрасном обличье под именем Аннатар, потому что предвидел его возвращение. Сын Эарендиля Морехода обладал огромным могуществом, и он был добр. По его внешности невозможно было угадать его возраст, лицо его было прекрасным, волосы тёмными, а глаза серыми.

Кольца власти 
Элронд был свидетелем поединка Исильдура с Сауроном. Когда Исильдур поверг Саурона и взял Единое кольцо, Элронд посоветовал уничтожить источник силы врага в огне Ородруина. Однако король Гондора не стал делать этого и забрал Кольцо как виру за убитых отца Элендиля и брата Анариона. Но Кольцо предало владельца: на обратном пути неподалёку от Ирисной низины в пойме Андуина на отряд Исильдура напали орки и перебили почти всех воинов короля, а также убили самого Исильдура, который пытался с помощью Кольца спастись бегством, однако потерял его. Немногочисленные выжившие из отряда Исильдура пришли в Имладрис, среди них — оруженосец Охтар, принесший обломки знаменитого меча Элендила Нарсиля. Элронд предсказал, что сам меч не будет перекован, пока не отыщется Кольцо Всевластья и не вернется Саурон.

Когда Саурон вернулся в облике Ока и стал разыскивать Кольцо, Элронд на знаменитом совете в Имладрисе вновь принял решение уничтожить найденное Кольцо. Для выполнения этой миссии и помощи Хранителю по его инициативе было образовано Братство Кольца.

Как выяснилось к концу Третьей эпохи, Элронд владел одним из Трёх эльфийских Колец, которых не коснулась рука Саурона — кольцом Вилья, кольцом воздуха, сильнейшим из Трёх.

Генеалогическое древо

Анализ 
Исследователь творчества Толкина Ричард К. Уэст пишет, что во многих историях есть известный сюжет, когда суровый, неодобрительный отец ставит трудные и, возможно, смертельные препятствия на пути нежеланных женихов своей дочери. В качестве примера он приводит требование короля Тингола, чтобы Берен принес Сильмарилл из железной короны Моргота. Но, пишет он, Элронд — заботливый отец, в котором нет и следа жестокости. Требование, чтобы Арвен «не была невестой ни одного человека, кроме короля Гондора и Арнора», по его мнению, лишь «побуждает его приёмного сына добиться того, к чему он обязан стремиться по наследству», а также сделать всё возможное для своей дочери: «Элронд любит их обоих».

Учёный Брайан Роузбери пишет, что Толкин противопоставляет отцовскую любовь Элронда к Арвен отстранённым, болезненным отношениям Дэнетора, отчаявшегося и в конце концов покончившего с собой наместника Гондора, и его сына Фарамира. Он отмечает, что эта тема была основной в легендариуме Толкиена, где были такие пары отец-сын, как Хурин и Турин, или тёмный эльф Эол, которого предал его жаждущий власти сын Маэглин. Роузбери отмечает, что запрет Элронда на брак Арвен имеет аналог с юностью самого Толкина, когда его опекун отец Фрэнсис Морган взял на себя ответственность за моральное благополучие Толкиена после смерти его матери Мейбл, запретив ему общаться с Эдит Братт, на которой он в итоге женился.

Стиль речи 
Исследователь Толкина Том Шиппи пишет, что Толкин, профессионально интересующийся лингвистикой, раскрывает характер через стиль речи. Видно, что Элронд использует архаичный, но ясный стиль в Совете. Шиппи утверждает, что использование грамматических инверсий стало редким, но по-прежнему используется. Он пишет, что старое правило гласило, что глагол должен стоять на втором месте в предложении, поэтому если предложение начиналось не с существительного, а с чего-то другого, то существительное должно было идти после глагола. Таким образом, пишет Шиппи, Толкин придает Элронду неизменно архаичный стиль, используя не только старые слова «(первое средство любителя-медиевиста)», но и, что более важно, грамматику. В результате его речь становится своеобразной, соответствующей его огромному возрасту, но при этом остается ясной и никогда не становится просто причудливой. Его манера говорить связывает его с Исильдуром, который становится ключевой фигурой позже в той же главе.

Адаптация образа 
 В мультфильме Рэнкина и Бэсса «Хоббит» (1977 г.) Элронда озвучил Кирил Ричард; сам персонаж представляется в мультфильме как высокий стройный эльф с седой острой бородкой и короной из вращающихся звёзд..
 В мультфильме Ральфа Бакши «Властелин колец» (Великобритания, 1978) роль Элронда озвучил 69-летний Андре Морелл.
 В кинотрилогиях Питера Джексона «Властелин колец» (2001—2003) и «Хоббит» (2012—2014) роль Элронда исполнил британско-австралийский актёр Хьюго Уивинг (род. 1960). Изначально роль была предложена новозеландцу Сэму Ниллу (род. 1947), но тот не смог сыграть из-за занятости в других проектах.
 В телесериале «Властелин колец: Кольца власти» роль Элронда исполнил британский актёр Роберт Арамайо.

Примечания

Литература 
 
 
 Толкин Дж. Р. Р. Сильмариллион. Эпос нолдор. М., 1992.

Персонажи легендариума Толкина
Персонажи повести «Хоббит»
Полуэльфы Средиземья
Вымышленные правители
Персонажи романа «Властелин колец»